Dieser Artikel enthält Statistiken des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf.

Platzierungen 

 n.q. = nicht qualifiziert
 OL = Oberliga
 RL = Regionalliga
 GL = Gauliga
 BL = Bezirksliga
 KL = Kreisliga
 bester Torschütze = wettbewerbsübergreifend

1913–1963

Seit 1963 (Einführung der Bundesliga) 

Genaue Spielergebnisse und weiterführende Informationen finden sich unter auf Fussballdaten.de. Ebenso Ergebnisse und weiterführende Spielinformationen der zweiten Mannschaft.

Spieler 

 DP = DFB-Pokal
 LP = DFB-Ligapokal
 VP = Westdeutscher Pokal/Niederrheinpokal
 KP = Kreispokal
 EP = Europapokal der Pokalsieger
 UC = UEFA-Cup

Sonstige beinhaltet Aufstiegs- und Meisterschafts-Play-Offs sowie Relegationsspiele.

Rekordspieler 

Stand: 12. September 2022

Rekordtorschützen 

Stand: 9. Februar 2023

Altersrekorde 

 Jüngster Spieler: Ernst Albrecht, 16 Jahre, 299 Tage (gegen TuRU Düsseldorf, Bezirksliga Berg/Mark, 7. September 1924)
 Ältester Spieler: Heinz Janssen, 40 Jahre, 30 Tage (gegen FC Schalke 04, Oberliga West, 12. Mai 1963)

Nationalspieler 
Während ihrer aktiven Zeit bei Fortuna Düsseldorf absolvierten 25 Spieler Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft.

Während ihrer aktiven Zeit bei Fortuna Düsseldorf absolvierten zudem Spieler für folgende Nationalmannschaften Länderspiele:

UEFA:

CAF:

 : Nando Rafael
 : Aristide Bancé, Patrick Zoundi
 : Mathis Bolly
 : Kasim Adams, Anthony Baffoe, Arthur Moses
 : Leon Balogun, Augustine Fregene, Maduka Okoye
 : Macchambes Younga-Mouhani
 : Ihlas Bebou

AFC:

 : Brandon Borrello, Ben Halloran, Robbie Kruse
 : Genki Haraguchi, Ao Tanaka, Takashi Usami

CONMEBOL:

 : Cristian Ramírez

CONCACAF:

 : Samuel Piette
 : Alfredo Morales, Zack Steffen

WM-Spieler 
15 Spieler wurden während ihrer aktiven Zeit bei Fortuna Düsseldorf für eine Fußball-Weltmeisterschaft nominiert. Paul Janes wurde für zwei Endrunden nominiert. Zwei Spieler wurden Weltmeister: Toni Turek (1954) und Dieter Herzog (1974). Darüber hinaus waren fünf Spieler bei Europameisterschaften im Einsatz, von denen Klaus Allofs Europameister und Torschützenkönig der EM 1980 werden konnte.

Weitere bekannte Spieler 

 Jörg Albertz, 150 Bundesligaspiele, drei A-Länderspiele
 Jörn Andersen, ehem. norwegischer Fußballspieler, erster nicht-deutscher Torschützenkönig der Bundesliga, ehem. Trainer des FSV Mainz 05
 Markus Anfang, ehem. Trainer des 1. FC Köln
 Anthony Baffoe, ehem. Nationalspieler von Ghana, heute Sportmoderator, Sportdirektor in Ghana
 Ihlas Bebou, Karrierestart in Düsseldorf, Nationalspieler des Togo
 Axel Bellinghausen, Karrierestart in Düsseldorf, absolvierte mit Fortuna Pflichtspiele in den ersten vier Ligen
 Dieter Brei, langjähriger Stammspieler und späterer Trainer
 Mike Büskens, Karrierestart in Düsseldorf, später einer der Eurofighter auf Schalke
 Andrzej Buncol, ehem. polnischer Nationalspieler, 3. der Fußball-Weltmeisterschaft 1982
 Diego Contento, Champions-League-Sieger mit Bayern München
 Richard Cyron, polnischer Fußballspieler
 Jörg Daniel, Torhüter, Pokalsieger mit Fortuna 1979 und 1980, Teilnehmer des Euro-Cup-Endspiels 1979, heute Trainer des DFB
 Sven Demandt, 35 Tore für Fortuna in der Zweitligasaison 1988/89
 Kerem Demirbay, deutscher Nationalspieler
 Igor Dobrowolski, ehem. russischer Nationalspieler
 Ralf Dusend, Stammspieler in den 1980er Jahren
 Atli Eðvaldsson, ehem. isländischer Nationalspieler, 5 Tore in einem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt 1983
 Holger Fach, ehem. Nationalspieler
 Martin Harnik, österreichischer Nationalspieler
 Sergej Juran, ehem. russischer Nationalspieler
 Wolfgang Kleff, ehem. Nationalspieler
 Georg Koch, Torhüter von 1992 bis 1997
 Frank Mill, ehem. Nationalspieler, ehem. Manager
 Darko Pančev, ehem. Champions-League- und Weltpokal-Sieger
 Michael Preetz, ehem. Nationalspieler, heute Sportdirektor bei Hertha BSC
 Michael Rensing, deutscher Meister und Pokalsieger mit Bayern München
 Jörg Schmadtke, Torwart in den 80/90ern, heute Sportdirektor von VfL Wolfsburg
 Jonathan Tah, deutscher Nationalspieler
 Igli Tare, ehem. albanischer Nationalspieler, heute Funktionär bei Lazio Rom
 Andrij Voronin, ehem. ukrainischer Nationalspieler
 Wilfried Woyke, Torwart in den 60/70ern, 190 Meisterschaftsspiele
 Gerd Zimmermann, 203 Bundesligaspiele, 44 Tore als Abwehrspieler

Alle Spieler die bisher mindestens ein Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf absolvierten werden in einem eigenen Artikel dargestellt.

Auszeichnungen

Transfers

Höchste bezahlte Ablösesummen

Höchste erhaltene Ablösesummen

Trainer 
Bisher hatte Fortuna Düsseldorf 56 verschiedene Trainer in 73 Amtsperioden.

  = Deutscher Meister in Amtszeit
  = DFB-Pokal-Sieger in Amtszeit

Trainer von 1924 bis heute

Stadien 

 1908–1919: Lichtplatz
 1919–1930: Vennhauser Straße
 1930–1972: Paul-Janes-Stadion
 1972–2002: Rheinstadion (1975 zeitweise Paul-Janes-Stadion)
 2002–2005: Paul-Janes-Stadion
 seit 2005: Merkur Spiel-Arena (bis Juli 2009 LTU arena, bis August 2018 ESPRIT arena)
 18. April – 8. Mai 2011: Lena-Arena (airberlin world)

Partner der Trikotwerbung

Bedeutende Spiele

Deutsche Meisterschaft 1933

Erstes Bundesligaspiel

Fortuna Düsseldorf – Bayern München 6:5 
Ein denkwürdiges Bundesligaspiel zwischen der Fortuna und dem FC Bayern.

Fortuna Düsseldorf – Bayern München 7:1 

Die bis heute noch höchste Auswärtsniederlage des FC Bayern München.

Finale des Europapokal der Pokalsieger 1979 

Das ehrwürdige Finale um den Europapokal der Pokalsieger, in dem die Fortuna als krasser Außenseiter beinahe die Sensation geschafft hätte.

DFB-Pokalfinale 1979

DFB-Pokalfinale 1980

Einzelnachweise 

Dusseldorf, Fortuna
Sportverein (Düsseldorf)
Namen und Zahlen